

Canada
Bayfield – comunità della contea di Huron (Ontario)

Stati Uniti d'America
Bayfield – città della contea di La Plata (Colorado)
Bayfield – area non incorporata della contea di Kosciusko (Indiana)
Bayfield – città fantasma della contea di DeKalb (Missouri)
Bayfield – città della contea di Bayfield (Wisconsin)